Sacred Heart ("Sacro Cuore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Sacred Heart – città della Contea di Renville, Minnesota (Stati Uniti d'America)
 Sacred Heart Township – località della Contea di Renville, Minnesota (Stati Uniti d'America)
 Sacred Heart – comunità della Contea di Pottawatomie, Oklahoma (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Sacred Heart – album dei Dio del 1985
 Sacred Heart – album delle Shakespears Sister del 1989